Марк Стюарт Беннетт (, родился 3 февраля 1993 года) — шотландский регбист, центровой клуба «Эдинбург» из Про14, в составе сборной Великобритании серебряный призёр олимпиады в Рио-де-Жанейро по регби-7.

Игровая карьера

Клубная 
Начинал свою карьеру в любительском клубе «Камнок», затем перешёл в «Эр», с которым выиграл чемпионат Шотландии в 2011 году. На профессиональном уровне в 2011 году дебютировал за «Глазго Уорриорз», после чего перешёл в «Клермон Овернь», но из-за травмы колена не сыграл весь сезон и вернулся в 2012 году в Глазго на правах аренды, став игроком на постоянной основе в 2013 году. 14 февраля 2017 года «Эдинбург» объявил о заключении контракта с Беннетом с лета 2017 года сроком на три года.

В сборной 
Беннетт провёл 4 матча за сборную Шотландии до 18 лет и 21 игру за сборную Шотландии до 20 лет (участвовал в чемпионатах мира 2011, 2012 и 2013 годов). В 2014 году Беннетт был включён в заявку на летнее турне по Америке и Южной Африке, но не сыграл ни в одном из четырёх тест-матчей. 8 ноября того же года он дебютировал в игре против Аргентины (победа 41:31). В 2015 году Беннетт участвовал во всех матчах Кубка шести наций, занеся попытки в играх против Италии и Англии; ещё одну попытку в игре против Уэльса судья не засчитал, сославшись на нарушение со стороны Сэма Идальго-Клайна, которого вовсе не было.

После восстановления от травмы, выбившей его из Про12 в сезоне 2014/2015 (победу тогда праздновали «Глазго Уорриорз»), Беннетт был включён в заявку на чемпионат мира в Англии и в первом матче против Японии занёс две попытки, которые принесли шотландцам победу. После турнира он был номинирован на премию «Прорыв года» в World Rugby. В составе сборной Великобритании — серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте МОК 
 Профиль на сайте Олимпийского комитета Великобритании  
 

Регбисты Шотландии
Игроки РК «Эдинбург»
Игроки РК «Глазго Уорриорз»
Регбисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Игроки сборной Шотландии по регби
Игроки сборной Шотландии по регби-7
Игроки сборной Великобритании по регби-7